Die Sudetenstraße (polnisch: Droga Sudecka) ist eine nicht vollendete Straßenverbindung, die entlang der  Schlesischen Sudeten führen sollte.

Planung 

Die geplante Errichtung der so genannten Sudetenstraße war eine Infrastrukturmaßnahme in den 1930er Jahren bis Anfang der 1940er Jahre zur Verbesserung der Anbindung der Kurorte, Ferienorte und ländlichen Gemeinden an die Städte in den Sudeten. Vorbild war der Bau der  Deutschen Alpenstraße in den Bayerischen Alpen.
Die Straße sollte einmal von ihrem Ausgangspunkt in Zittau über Bad Flinsberg (Świeradów-Zdrój),  Ober Schreiberhau (Szklarska Poręba), Krummhübel (Karpacz), Landeshut (Kamienna Góra), Bad Kudowa (Kudowa-Zdrój), Bad Reinerz (Duszniki-Zdrój), Mittelwalde (Międzylesie) bis nach Troppau (Opava) führen. Diese durchgehende Verbindung ist aber nie fertiggestellt geworden.
Außerdem sollte mit dem Bau der Spindlerpassstraße eine neue Straßenverbindung über den Kamm des Riesengebirges nach Spindlermühle (Špindlerův Mlýn) errichtet werden.

Fertige Teilstücke 

Folgende fertiggestellte Abschnitte der geplanten Verbindung werden heute als Sudetenstraße bezeichnet:
 Die Teilstrecke der heutigen Straße Droga wojewódzka 358 im Isergebirge, die 1935–1937 von Świeradów-Zdrój (Bad Flinsberg) nach Szklarska Poręba (Schreiberhau) gebaut wurde.
Die Strecke von Bad Flinsberg nach Ober Schreiberhau wurde im Wesentlichen vom Reichsarbeitsdienst errichtet und im Oktober 1937 eingeweiht. Die scharfe Kurve auf 775 m Höhe oberhalb von Schreiberhau erhielt nach 1945 den Namen Todeskurve (Zakręt Śmierci), weil hier viele Unfälle passiert sind. Von hier hat man einen Panoramablick zum Riesengebirge und über das Hirschberger Tal. Der geplante Anschluss an die Straße von Oberschreiberhau nach Harrachsdorf (Harrachov) bei Jakobsthal (Jakuszyce) ist nicht erfolgt.

 Die Teilstrecke von Borowice (Baberhäuser) bis zur alten Zollstraße oberhalb von Przesieka (Hain im Riesengebirge) als unterer Abschnitt der geplanten Spindlerpassstraße zum Spindlerpass (Przełęcz Karkonoska).
Die so genannte Spindlerpassstraße wurde von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in den 1940er Jahren begonnen, aber nie fertiggestellt. An diesem Abschnitt existiert ein Friedhof als Gedenkstätte an die beim Bau verstorbenen Arbeiter. In den 1970er Jahren gab es Überlegungen, diesen neuen Passübergang auszubauen.

 Die Straße Droga wojewódzka 389 von Duszniki-Zdrój (Bad Reinerz) nach Międzylesie (Mittelwalde) im Adlergebirge und Habelschwerdter Gebirge.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sudeten
Riesengebirge